Le canton de Saint-Joseph est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 le canton de Saint-Joseph est un canton du département et de la région de La Réunion ;
 le canton de Saint-Joseph est un ancien canton du département et de la région Martinique.